Niemcy:
 Leine – rzeka, dopływ Aller
 Leine – rzeka, dopływ Eine
 Leine – rzeka, dopływ Helme

Zobacz też:
 Leinetal